Bademeusel bezeichnet zwei Stadtteile der Stadt Forst (Lausitz):

 Groß Bademeusel (Wjelike Bóžemysle)
 Klein Bademeusel (Male Bóžemysle)